Uschakowka () ist ein russischer Ortsname:
 Uschakowka (Astrachan), Dorf in der Oblast Astrachan
 Uschakowka (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Uschakowka (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Uschakowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Kampken, Kampkenhöfen und Damm, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Uschakowka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Uschakowka (Mordwinien, Atjaschewo), Dorf im Rajon Atjaschewo, Republik Mordwinien
 Uschakowka (Mordwinien, Temnikow), Siedlung im Rajon Temnikow, Republik Mordwinien
 Uschakowka (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Uschakowka (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow
 Uschakowka (Tula, Saokski), Dorf im Rajon Saokski, Oblast Tula
 Uschakowka (Tula, Wolowo), Dorf im Rajon Wolowo, Oblast Tula
 Uschakowka (Twer), Dorf in der Oblast Twer